Saint-Joseph vagy Saint Joseph:
 Amerikai Egyesült Államok
Saint Joseph, település az Indiana állambeli Floyd megyében
Saint Joseph, település az Indiana állambeli Vandenburgh megyében
Saint Joseph, település Nyugat-Virginia államban
Saint Joseph, település az Ohio állambeli Mercer megyében
Saint Joseph, település az Ohio állambeli Portage megyében
Saint Joseph, település Oregon államban
Saint Joseph, település Tennessee államban
 Franciaország
Saint-Joseph, település Loire megyében
Saint-Joseph, település Manche megyében
Saint-Joseph, település Martinique megyében
Saint-Joseph, település Réunion megyében
 Kanada
Saint-Joseph, település Új-Brunswick tartományban
 Trinidad és Tobago
Saint Joseph, település Trinidad és Tobagóban